Al Mirqab eller Al Mirqāb kan syfta på:

 Al Mirqab (yacht) – en megayacht tillverkad av Kusch Yachts i Tyskland
 Al Mirqāb – en kulle i Libyen